Gumprecht ist der Familienname folgender Personen:

 André Gumprecht (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Christian Gumprecht (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Gumprecht (1597–1679), deutscher Theologe, ab 1635 Kurfürstlich Sächsischer Hofprediger am Dresdner Hof
 Thaddäus Eduard Gumprecht (1801–1856), Geologe, Herausgeber der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde in Berlin
sowie der Name von
 Konrad Gumprecht (Bentheim-Limburg) (1585–1618), Graf von Bentheim-Limburg 

Siehe auch:
 Gumbrecht
 Gumprecht’sches Haus